Ка́мнев — русская фамилия; имеет женскую форму .

Известные носители 
 Камнев, Алексей Николаевич (род. 1979) — российский кёрлингист и тренер.
 Камнев, Анатолий Петрович (1948—1992) — советский боксер.
 Камнев-Петерс, Владимир Николаевич (1876—1931) — генерал-майор императорской армии, временный начальник Николаевской военной академии.
 
 Камнев, Константин Николаевич (род. 1972) — российский футболист и тренер.
 Камнев, Константин Фёдорович — инженер, лауреат Сталинской премии (1950).
 
 Камнев, Павел Иванович (1937—2023) — генеральный директор — генеральный конструктор КБ «Новатор» (1996—2017). Герой Труда Российской Федерации (2016).
 Камнев, Сергей Александрович (1920—1942) — советский военный лётчик, стрелок-бомбардир, совершивший огненный таран.



Населённые пункты 
 Камнев — хутор в Ахтубинском районе Астраханской области.
 Камнев — хутор в Клетнянском районе Брянской области.